Immenrode ist der Name von Ortschaften:

 Immenrode (Goslar), Stadtteil von Goslar im Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Immenrode (Werther), Ortsteil von Werther im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Immenrode (Sondershausen), Stadtteil von Sondershausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen